Nobuyuki Masaki es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Es el padre de Tenchi Masaki. Intenta que Tenchi se interese por las mujeres. En los OVAs, es descendiente de Yosho (Katsuhito), mientas que en las series de televisión, es hijo adoptado de Katsuhito Masaki, donde es más preciso el dato entregado en la segunda serie de televisión (Tenchi en Tokio). 

En la tercera serie de OVAs (Tenchi Muyō! Ryo-Ōki), se revela que Nobuyuki está viviendo con Reiya, una vieja amiga de la familia, y dos personas sin mayor incidencia en la historia de la serie, tanto en los OVAs como en las series de televisión.

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Nobuyuki Masaki